Alain Gautheron (né en 1949), syndicaliste français de La Poste ;
 Isabelle Gautheron (née en 1963), coureuse cycliste sur piste française ;
 Jacques Gautheron (né en 1926), dirigeant sportif français ;
 Louis Gautheron (1915-1988), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Mathieu Gautheron (1830-1907), sculpteur ornemaniste français.